Jørlunde (plaats), plaats in Denemarken
 Jørlunde (parochie), parochie in Denemarken